Martin Haug kan syfta på följande personer:
* Martin Haug (1827–1876), tysk orientalist
 Martin Haug (1895–1983), tysk evangelisk biskop